Cristian García puede referirse a:

 Cristian García Gonzales (1981-), futbolista peruano;
 Cristian García Martínez (1990-), piloto de rally español.
 Cristian García Ramos "Cristian" (1981-), futbolista español.
 Cristian Andrés García (1988-), futbolista argentino.
 Cristian Gabriel García (1996-), futbolista argentino.